94 rok naszej ery
 94 rok przed naszą erą
 94 liczba naturalna
 94 jest liczbą atomową pierwiastka plutonu
 linia kolejowa nr 94
 astronomia
 galaktyka NGC 94
 Messier 94
 planetoida (94) Aurora
 misja promu kosmicznego STS-94
 Sonet 94 Williama Szekspira
 A94 (autostrada w Niemczech)
 Saab 94 (samochód)